Profesionálové můžou být:
 Profesionálové (film) – americký film režiséra Richarda Brookse z roku 1966
 Profesionálové (britský seriál) – britský televizní seriál z let 1977–1983
 Profesionálové (slovenský seriál) – slovenský televizní seriál z let 2008–2014
 Profesionálové (český seriál) – český televizní seriál z let 2009–2010, remake slovenského seriálu
 Profesionálové z CI5 – britský televizní seriál z roku 1999